Антифрóд (от  «борьба с мошенничеством»), или (в более узком значении) фрод-мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не финансовых событий (карточных транзакций, страховых случаев и страховых выплат, действий пользователя в ДБО, операций с баллами лояльности и проч.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке. Как правило, сервис антифрода состоит из стандартных и уникальных правил, фильтров и списков, по которым и проверяется каждая транзакция.

Фрод-мониторинг транзакций осуществляют подразделения финансовых организаций, связанные с безопасностью и оценкой рисков. Собственные технологии фрод-мониторинга есть у международных платёжных систем (VISA, MasterCard, PayPal и другие). Так же как дополнительную услугу к интернет-эквайрингу, фрод-мониторинг предлагают процессинговые центры и платёжные шлюзы.

В России на государственном уровне данные фрод-мониторинга использует Управление К для пресечения мошеннических действий в сфере информационных технологий.

Антифрод в электронной коммерции 

К антифроду также принято относить фрод-мониторинг онлайн-платежей по банковским картам (фрод-мониторинг CNP операций), проходящих через интернет-магазины.
В настоящий момент в мире популярностью пользуются не более двух десятков крупных антифрод сервисов обеспечивающих безопасность онлайн-платежей. В России услугу антифрода интернет-магазинам помимо банков предлагают практически все платежные решения.

Стандартные правила антифрод сервисов 

Практически все ограничения или лимиты фрод-мониторинговых решений строятся на простых правилах:
 ограничение количества покупок по одной банковской карте или одним пользователем за определенный период времени
 ограничение на максимальную сумму разовой покупки по одной карте или одним пользователем в определенный период времени
 ограничение на количество банковских карт, используемых одним пользователем в определенный период времени
 ограничение на количество пользователей, использующих одну карту
 учёт истории покупок по банковским картам и пользователями (так называемые «черные» или «белые» списки)

Обязательным требованием к реализации таких правил является распознавание пользователя по различным параметрам и алгоритмам. Соответственно, преимущество антифрод сервиса определяется его способностью быстро и с максимальной степенью вероятности распознать мошенника. Ещё одним плюсом фрод-мониторинга является способность оценивать поведение покупателя в процессе проведения платежа. Насколько правдивую информацию указывает о себе человек и насколько совокупность параметров пользователя соответствует стандартным шаблонам поведения добропорядочных покупателей — это дополнительные факторы, которые фрод-мониторинговые сервисы стараются учесть при оценке вероятности мошенничества.

См. также 
 Банковская карта
 Фрод
 VISA
 MasterCard
 Платёжный шлюз
 Процессинговый центр
 Страховое мошенничество

Примечания

Литература 
 Алексанов, А. К.; Демчев, И. А.; Доронин А. М. и др.  Безопасность карточного бизнеса: бизнес-энциклопедия. — М. : Московская финансово-промышленная академия, 2012. — С. 432. — ISBN 978-5-4257-0018-6.
 Голдовский, И. М.  Банковские микропроцессорные карты. — М. : ЦИПСиР, 2010. — С. 40-76. — ISBN 978-5-9614-1233-8.

Ссылки 
Мероприятия, посвященные проблемам мошенничества в сфере высоких технологий

 Сайт международной конференции «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. AntiFraud Russia»

Безопасность
Мошенничество
Электронная коммерция